Rambold kan som auktorsförkortning betyda:

 Gerhard Rambold
 Gerhard Walter Rambold

Robotskapade auktorsförkortningar